Точка отсчёта — фразеологизм, то же, что и начало координат, начало измерений или отсчёта чего-либо, и тому подобное.

Также:
 «Точка отсчёта» — армейская драма режиссёра Виктора Турова, 1979 год.
 «Точка отсчёта» — повесть Марианны Цой.

См. также 
 Нулевой километр (значения)

Примечания